Topołczane – wieś w Bułgarii, w obwodzie Kyrdżali
 Topołczane – wieś w Bułgarii, w obwodzie Sliwen